Bethel Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel Methodist Episcopal Church (Bluffton, Indiana), NRHP-ID: 84001747
 Bethel Methodist Episcopal Church (Pleasant City, Ohio), NRHP-ID: 78002072